Aeroporto di Sonet – aeroporto della Repubblica Ceca
 Sonet Records – etichetta discografica svedese
 3821 Sonet – asteroide della fascia principale
 SONET – standard trasmissivo
 Kia Sonet – autovettura prodotta dalla Kia Motors